

Plaatsen in Latijns-Amerika
Lima (stad), de hoofdstad van Peru
Lima (provincie), een provincie van Peru waar de stad Lima hoofdstad van is
Lima (district), district van de Peruaanse hoofdstad
Lima (regio), een regio van Peru
Lima (Paraguay), een district van Paraguay
La Lima, stad in Honduras

Plaatsen in de Verenigde Staten
Lima (Illinois)
Lima (Montana) 
Lima (New York) (2x)
Lima (Ohio) (2x)
Lima (Oklahoma)
Lima (Pennsylvania)
Lima (Wisconsin)
Lima is de oorspronkelijke naam van Howe (Indiana)

Plaatsen in Europa
Lima (Malung-Sälen), een plaats in de gemeente Malung-Sälen in het Zweedse landschap Dalarna

Rivieren 
Lima (rivier), een rivier en wijnstreek in Portugal
 Lima (Italiaanse rivier), een rivier in Toscane, Italië

Personen
Adriana Lima, Braziliaans model
 Antônio Lima dos Santos, Braziliaans voetballer
Antoni Lima, Andorrees voetballer
Fernanda Lima, Braziliaans fotomodel en tv-presentatrice
Generaal Lima, een Portugese generaal
Gusttavo Lima, Braziliaans zanger
Jose Lima, honkbalwerper
Josimar Lima, Kaapverdisch voetballer
Rodrigo José Lima, Braziliaans voetballer
Ronaldo Luís Nazário de Lima, Braziliaans voetballer
Salvatore Lima, een Italiaans politicus
Silvana Lima, Braziliaans professioneel surfer
Lima Ohsawa, Japanse schrijfster van kookboeken

Overige
 Lima (metrostation) van de metro van Milaan
 Lima (modeltrein), een modeltreinmerk
 Lima (mythologie), een Romeinse godin
 Lima (weekdier), een genus uit de weekdieren
 Alianza Lima, een Peruviaanse voetbalclub
 Limabonen
 de letter L in het NAVO-spellingsalfabet
 biologische voedingsmiddelenfabrikant Lima food
 Limagroep
 LIMA (organisatie), Nederlandse organisatie voor mediakunst